Escrita — utilização de sinais  para exprimir as ideias 
Estilo literário — maneira particular de se exprimir literariamente 
Escritura pública — documento feito em cartório, por um agente público
Livro sagrado — ou Sagradas Escrituras; obras literárias presentes nas principais religiões cujos autores teriam recebido uma possível revelação divina